Буњевци могу бити:

 Буњевци, етничка група у Србији и Мађарској.
 Буњевци (Врбовско), насељено мјесто града Врбовског, Хрватска.

Види још 
 Парохија Буњевци